Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 652 dans le monde.

 Route européenne 652 traversant l’Autriche et la Slovénie 
 Route nationale 652 en France